Ву́лиця Ге́рцена — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Герцена — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Прилуки.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Герцена — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Миколи Вінграновського у місті Балта.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Бахмач.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Георгія Нарбута у місті Бориспіль.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Гайдамацька у місті Боярка.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Гродзиського повіту у місті Бровари.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Теодора Герцля у місті Бурштин.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Ватутіне.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Яна Засідателя у місті Вінниця.
 Вулиця Герцена — колишня назва Залісної вулиці в смт Високий.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Захисників Маріуполя у міст Здолбунів.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Володимира Малкоша у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Харківська у місті Ізмаїл.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Івана Котляревського у місті Ізюм.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Гарбузова у місті Кам'янське.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Ковель.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Теодора Ромжі у смт. Королево.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Польська у місті Коростень.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Дмитра Чижевського у місті Кропивницький.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Ігорія Білозіра у місті Львів.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Журавлина у місті Марганець.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Філософська у місті Мерефа.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Василя Карпенка у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Павлоград.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Іллінська у місті Пирятин.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Зарічна у місті Радомишль.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Героїв УПА у місті Рівне.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Сторожинець.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Захисників Сумщини у місті Суми.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Юрія Герца в місті Ужгород.
 Вулиця Герцена — колишня назва Стадіонної вулиці в місті Фастів.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Гната Чекірди у місті Хмельницький.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у смт. Чемерівці.
 Вулиця Герцена — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Шостка.

Вулиці, названі на честь людей